Puchar Austrii w piłce nożnej (2013/2014) (ÖFB-Samsung-Cup) był 80. edycją krajowego, dorocznego Pucharu Austrii w piłce nożnej. Rozpoczął się od pierwszej rundy dnia 12 lipca 2013 roku, a skończył finałem 18 maja 2014 roku.

Pierwsza Runda 
Losowanie odbyło się 1 lipca 2013 roku. Mecze rozegrano między 12 a 14 lipca 2013 roku.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 lipca 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 lipca 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 lipca 2013

|}

* – dogrywka. W nawiasach podano klasę rozgrywkową, w której gra drużyna

Druga runda 
Losowanie par odbyło się 6 sierpnia 2013. Mecze odbyły się w dniach 23−25 września 2013.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 września 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 września 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 września 2013

|}

* – dogrywka. W nawiasach podano klasę rozgrywkową, w której gra drużyna

Trzecia runda 
Losowanie odbyło się 29 września 2013. Mecze odbyły się w dniach 28−30 października 2013.

Ćwierćfinały 
Losowanie par odbyło się 3 listopada 2013. Mecze odbyły się 8, a także 15-16 kwietnia 2014.

Półfinały 
Losowanie odbyło się 20 kwietnia 2014. Mecze odbyły się 7 maja 2014.

Finał

Linki zewnętrzne 
 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Austrii
2014 w Austrii